SLE, sigle composé des trois lettres S, L et E, est un code, qui signifie :
 Sierra Leone :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

Code

 Un processus aléatoire : le processus  ("Stochastic Loewner Evolution" ou "Schramm-Loewner Evolution", en français « évolution de Scramm-Loewner » ou « évolution de Loewner stochastique ») est un processus apparaissant dans le domaine des probabilités avec invariance conforme.
 Systemic Lupus Erythematosus en anglais, soit « Lupus érythémateux disséminé », une maladie chronique.
 Le sentier littoral Est, un sentier de randonnée de La Réunion.